В правознавстві під арештом можуть розуміти різні значення:
 Тримання під вартою — вид запобіжного заходу, який полягає в триманні підозрюваного чи обвинуваченого в слідчому ізоляторі під вартою для попередження ухилянь від слідства.
 Адміністративний арешт — вид адміністративного стягнення, що являє собою тримання особи в ізоляції від суспільства на строк до 15 діб.
 Арешт — вид кримінального покарання, що являє собою тримання особи в спеціальній камері чи в СІЗО в суворій ізоляції від суспільства на строк не більше 6 місяців.
 Домашній арешт — вид запобіжного заходу чи покарання в деяких країнах, що являє собою перебування у власній квартирі з забороною її залишати.
 Арешт майна — заборона користуватися майном певний час. Арешт коштів — обмеження прав власника щодо розпоряджання своїми коштами.

Правознавство